Selenotila är ett släkte av svampar. Selenotila ingår i klassen Saccharomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Selenotila